Даниэль Крамер (; ,  — , ) — лютеранский богослов и писатель.

Профессор Виттенбергского университета, автор «Pommersche Kirchenhistorie» (Франкф.-на-Майне, 1614, на латинском и немецком языках) и двух комедий на латинском языке: «Areteugenia» (1592) и «Plagium» (1593).

Литература 
 

Преподаватели Галле-Виттенбергского университета
Персоналии по алфавиту
Богословы по алфавиту
Авторы эмблематических книг